Gemmill est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
Archie Gemmill (né en 1947), joueur de football écossais
James Fairlie Gemmill (1867-1926), médecin et botaniste écossais
, scénariste et producteur canadien
Scot Gemmill (né en 1971), joueur de football écossais
 (né en 1987), joueur de football écossais
 (né en 1967), acteur anglais

Voir aussi 

Homonymie de patronyme